Горня-Пилица (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Горня-Пилице проживало 1104 человека.

Население 
В населении деревни значительный перевес имеют сербы. На момент переписей 1948 и 1953 годов Горня-Пилица была отдельной общиной.

Национальный состав населения 
На 1971 год:
 сербы — 1226 человек (99,35 %);
 хорваты — 0 человек;
 боснийцы — 5 человек (0,4 %);
 югославы — 0 человек;
 прочие — 3 человека (0,24 %).

На 1981 год:
 сербы — 1205 человек (99,92 %);
 хорваты — 0 человек;
 боснийцы — 0 человек;
 югославы — 0 человек;
 прочие — 1 человек (0,08 %).

На 1991 год:
 сербы — 1096 человек (99,27 %);
 хорваты — 3 человека (0,27 %);
 боснийцы — 0 человек;
 югославы — 0 человек;
 прочие — 5 человек (0,45 %).

Литература 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Населённые пункты Республики Сербской